Donald „Don“ Frank Yenko (* 27. Mai 1927; † 5. März 1987 in Charleston (West Virginia)) war ein US-amerikanischer Autorennfahrer, der durch die Konstruktion des Yenko Stinger Stage 1-3 Chevrolet Corvair, 2. Baureihe und dem Yenko Camaro, einer getunten Version des Chevrolet Camaro, bekannt wurde.

Biographie 
1957 baute Yenko eine Tuningwerkstatt für Chevrolet-Fahrzeuge auf. Die Kunden konnten entweder Tuningteile kaufen oder ihre Autos von Yenkos Mechanikern umbauen lassen. 1967, als Chevrolet den Camaro herausbrachte, baute Yenko den Camaro SS zum Yenko Camaro um, indem er den originalen V8-Motor L-78 mit 6.489 cm³ Hubraum gegen den V8-Motor L-72 des Chevrolet Corvette mit 6.997 cm³ Hubraum austauschte und Hinterachse und Fahrwerk anpasste. Er tunte auch die Chevrolet-Modelle Chevelle und Nova durch Einbau des L-72-Motors.

In den 1970er-Jahren ging das Geschäft mit den Muscle Cars zurück, da für sie höhere Versicherungsprämien zu zahlen waren und die Abgasvorschriften verschärft wurden. Yenko reagierte darauf scharfsinnig und verlieh dem Nova von 1970 seinen einzigartigen Stil: Anstatt den 7,0-l-V8-Motor in seine Spezialausführung einzubauen überzeugte er GM, den sehr leistungsfähigen V8 mit 5.735 cm³ aus dem neuen Camaro Z-28 und der Corvette LT1 mit 360 bhp (265 kW) einzubauen. Zusätzlich hatte der neue Yenko Deuce, wie der Wagen nun hieß, ein besseres Fahrwerk, ein anderes Getriebe und eine verbesserte Hinterachse, sowie auffällige Rallyestreifen und Embleme. Ende der 1970er-Jahre tunte Yenko den Vega mit einem Spoiler, einem Turbolader und einer besonderen Lackierung. Wegen Schwierigkeiten mit der Zulassung durch die Environmental Protection Agency verkaufte er den umgebauten Vega nur ohne Turbolader. Stattdessen konnte man den Turbolader separat in Yenkos Werkstatt erwerben. 1972 stellte Yenko den Verkauf getunter Autos ein und bot nur noch Tuningteile von kosmetischen Umbauten bis zum Motortuning an. Das bemerkenswerteste Produkt war der ZL-1-Motor, den Yenko mit der Genehmigung von Chevrolet herstellte. 1981 brachte Yenko sein letztes Tuningset heraus, den Turbo Z Camaro. Es war ein Turbolader für den 5,7-l-V8-Motor. 1982 verkaufte er seine Firma Yenko Sportscars, die seit 1934 der Familie gehört hatte.

Yenko starb im März 1987 zusammen mit drei Passagieren beim Absturz seiner Cessna 210M in der Nähe von Charleston (West Virginia). Er wollte die Maschine landen; sie setzte aber zu hart auf und wurde wieder in die Luft geschleudert, wodurch Yenko die Kontrolle über das Flugzeug verlor. Es streifte einen Erdwall und stürzte in einen Hohlweg.

Statistik

Sebring-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Chevy Performance was Spelled "Y-E-N-K-O". musclecarcalendar.com
  (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Don Yenko
US-Amerikaner
Geboren 1927
Gestorben 1987
Mann
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring